Шемая:

 Шемая, или обыкновенная шемая () — вид карповых рыб из рода уклеек (Alburnus).
 Шемая — еврейский законоучитель периода пар.